Il doppio del torneo di tennis Commonwealth Bank Tennis Classic 2007, facente parte del WTA Tour 2007, ha avuto come vincitrici Ji Chunmei e Sun Shengnan che hanno battuto in finale Jill Craybas e Natalie Grandin 6-3, 6-2

Teste di serie 

 Eléni Daniilídou /  Jasmin Wöhr (primo turno)
 Tat'jana Puček /  Anastasija Rodionova (primo turno)

 Ji Chunmei /  Sun Shengnan (campionesse)
 Martina Müller /  Gabriela Navrátilová (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Commonwealth Bank Tennis Classic 2007